Trinca est un mensuel de bande dessinée espagnol publié de 1970 à 1973 ;
 Jasmine Trinca (née en 1981), est une actrice et réalisatrice italienne.